Ian Tracey (1964- ), un acteur canadien,
 (1955- ), un organiste anglais.